A Ilha do Amor é um filme franco-brasileiro de 1981, com direção de Zygmunt Sulistrowski.

Elenco 
 Bia Baudet
 Valeria Belpy
 Ceres Bilieur
 Morgana Bittencourt
 Michael Cipra
 Alberto De Mello
 Leila de Oliveira
 Daniel Ingber
 Carlos Liboredo
 Fátima Mello
 João Palaro
 Fernando Reski
 Mônica Romeiro
 Bettina Sheirer
 Jorge Viegas

Filmes do Brasil de 1981
Filmes em língua portuguesa
Filmes de aventura do Brasil
Filmes da França de 1981
Filmes de drama da França